Volker Wezel  (1965. szeptember 15.) német nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: műszaki vezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetői vizsgát 1983-ban tette le, 1993-ban lett a II. Liga labdarúgó bajnokságának játékvezetője. 2000. május 13-án vezette az egyetlen első ligás találkozót, a Hamburger SV–SpVgg Unterhaching (3:0) összecsapást. A DFB JB javaslatára került a nemzetközi partbírói keretbe. Az aktív nemzeti partjelzéstől 2010-ben vonult vissza. Első ligás mérkőzéseinek száma: 1.

Nemzetközi játékvezetés 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága (JB) 2000-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta partbíróként a labdarúgást. Az aktív nemzetközi partjelzéstől 2010-ben, a FIFA 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Európa-bajnokság 
Ausztria és Svájc közösen rendezte a XIII., a 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokság döntő tornát, ahol a Portugália–Törökország (2:0) és a Hollandia–Franciaország (4:1) csoportmérkőzéseken, majd az egyik negyeddöntős találkozón a Spanyolország–Olaszország (0:0) nyújtott partbíró segítséget Herbert Fandel bíró részére. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Konföderációs kupa 
2005-ben Németországban rendezték a világbajnokság próbáját, ahol a Görögország–Japán (0:1) találkozót vezető  Herbert Fandel asszisztenseként tevékenykedett. Partbírói mérkőzéseinek száma: 1.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói döntő mérkőzéseinek száma: 2

UEFA-bajnokok ligája 
2007-ben a  AC Milan–Liverpool (2:1) UEFA-bajnokok ligája-döntőt vezetőt Herbert Fandel bíró egyik állandó segítő partbírója.

UEFA-Kupa 
1970-ig Vásárvárosok Kupája (VVK), az első UEFA-kupa 1971-ben indult útjára.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Játékvezető Bizottsága (JB) szakmai munkájának elismeréseként 2006-ban felkérte, hogy a Sevilla FC–Middlesbrough FC (4:0) találkozót vezető Herbert Fandel szakmai munkáját asszisztensként Carsten Kadach és Volker Wezel, a negyedik játékvezetőként Florian Meyer segítették.

2009-től az UEFA-kupa Európa Liga néven folytatódik, 5 játékvezető tevékenykedik a szabályszerűség biztosítása érdekében. A hagyományos három játékvezető - a játékvezető és kettő asszisztens - és a tartalék bíró kiegészül kettő gólbíróval.

Források 
 

Német labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek